Selamat (Telanaipura), een plaats in Indonesië
Selamat (Tenggulun), een plaats in Indonesië
Selamat (Purbatua), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing